Margarida de Savoia (1390-1464) (Fossano, Piemont, 1390 - Alba, 1464), princesa de la casa de Savoia, marquesa de Monferrato, venerada com a beata per l'Església catòlica
 Margarida de Savoia (duquessa d'Anjou) (1416-1479), filla d'Amadeu VIII de Savoia i de Maria de Borgonya i de Flandes (1380-1428), es casa el 1432 amb el duc Lluís III de Provença (1403-34), el 1444 amb l'elector Lluís IV del Palatinat (1424-1449), i el 1453 amb el comte Ulrich V de Wuttemberg (1413-80)
 Margarida de Savoia o Margarida d'Àustria (duquessa de Savoia) (1480-1530), duquessa de Savoia
 Margarida de Savoia (1589-1655), (1589-1655), duquessa de Màntua, virreina de Portugal, filla de Carles Manuel I de Savoia
 Margarida de Savoia o Margarida-Iolanda de Savoia (1635-1663) filla de Víctor Amadeu I de Savoia (1587-1637), duc de Savoia i príncep de Piemont i de Maria Cristina de França (1606-1663)
 Margarida de Savoia-Gènova (1851-1926), cosina i esposa del rei Humbert I d'Itàlia (1844-1900)